Acuña kan syfta på

Personer
Alex Acuña, peruansk trummis och percussionist 
Antonio Osorio de Acuña, spansk biskop
Carlos Javier Acuña, paraguayansk fotbollsspelare 
Clarence Acuña, chilensk fotbollsspelare
Cristóbal Diatristán de Acuña, spansk missionär och upptäcktsresande  
Diego Sarmiento de Acuña, spansk diplomat
Fely Acuna, filippinsk skådespelare
Francisco de Acuña, den siste spanske guvernören i provinsen Catamarca i Argentina
Francisco Acuña de Figueroa, uruguayansk skald
Francisco Javier González-Acuña, mexikansk matematiker, professor och författare
Hernando de Acuña, spansk poet, soldat och diplomat
Jason Acuña, även kallad Wee-Man (Lilleman), italiensk skateboardåkare och skådespelare
Jorge Acuña, chilensk fotbollsspelare
Juan de Acuña, spansk militär och vicekung i Nya Spanien
Juan Acuña Naya, spansk fotbollsmålvakt
Julián Acuña Galé, kubansk botanist
Manuel Acuña, mexikansk poet och manusförfattare
Manuel Roxas y Acuña, Filippinernas förste president
Marcela Acuña, argentinsk boxare
Pedro Bravo de Acuña, spansk militär
Ricardo Acuña, chilensk tennisspelare
Roberto Acuña, argentinskfödd paraguayansk fotbollsspelare 
Rodolfo Acuña, amerikansk historiker
Llefen Carrera Acuña, Svensk konstnär. Diamant vinnare av Gotenburg art 21.

Geografi

Antarktis 

 Acuña (udde), 
 Acuña Island,

Mexiko 

 Ciudad Acuña, Coahuila, 
 Acuña (kommun), Coahuila, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar